Вена 1908 — 11-й международный шахматный турнир проходивший с марта по апрель. Посвящён 10-летию турнира 1898.

 20 участников.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

1908 год в шахматах
Вена (шахматный турнир)